Тайхмюллер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тайхмюллер, Освальд (нем. Paul Julius Oswald Teichmüller, 18 июня 1913, Нордхаузен — 11 сентября 1943, Полтава) — немецкий математик.
 Тайхмюллер, Роберт (нем. Robert Teichmüller; 4 мая 1863, Брауншвейг — 6 мая 1939, Лейпциг) — немецкий пианист и музыкальный педагог.